Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1931 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ellsworth Vines je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Ellsworth Vines (prvak)
  Frank Shields (četrtfinale)
  Sidney Wood (tretji krog)
  George Lott (finale)
  John Doeg (polfinale)
  Clifford Sutter (četrti krog)
  John Van Ryn (četrtfinale)
  Wilmer Allison (drugi krog)

  Fred Perry (polfinale)
  Christian Boussus (četrti krog)
  George P. Hughes (tretji krog)
  Jacques Brugnon (drugi krog)
  Jack Wright (prvi krog)
  Marcel Rainville (prvi krog)
  Marcel Bernard (drugi krog)
  Andre Merlin (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1931